Кияукова — вариантные названия географических объектов в Ишимбайском районе Башкортостана
 Кияукова — второе название р. Кияук
 Кияукова, деревня Кияукова — сейчас именуется Кияуково